Covington Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Covington Township (Illinois)
 Covington Township (Michigan)
 Covington Township (Clearfield County, Pennsylvania)
 Covington Township (Lackawanna County, Pennsylvania)
 Covington Township (Tioga County, Pennsylvania)